Jesse Miriam Reeves, surnommée Jesse, est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Elle apparaît dans pour la première fois dans La Reine des damnés, troisième tome des Chroniques des vampires.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Jessica Reeves est née en 1950. Elle a les yeux verts et les cheveux roux. Elle est une descendante de Maharet et donc membre de la « Grande Famille ».

Sa mère, Miriam, est décédée dans un accident de voiture à l'adolescence alors qu'elle était enceinte de sept mois de Jesse. Elle a été expulsée au moment du décès de sa mère et elle a été trouvée au bord de la route quelques minutes seulement après l'accident de voiture. Elle est restée à l'hôpital pendant deux semaines, sans prénom, jusqu'à ce que Maharet vienne et lui donne un nom. Jesse est la dernière survivante de la famille Reeves de Caroline du Sud ; elle a été élevée par ses cousins Maria et Matthew Godwin à New York. Maharet a pris en charge financièrement Jesse et elle s'est assurée qu'elle puisse aller dans n'importe quelle université de son choix. Elle s'est même arrangée pour que Jesse puisse rencontrer d'autres membres de la Grande Famille répartis à travers le monde.

Maharet, que Jesse a d'abord connue comme sa tante, est restée en contact avec elle par le biais de lettres et Jesse la considérait comme une bonne amie. En grandissant, Jesse a découvert qu'elle pouvait lire dans les esprits et voir les fantômes et les esprits, ce qu'elle a confié à sa tante. Maharet lui a expliqué que ce don était courant avec les femmes de la Grande Famille, et que c'était un cadeau qui semblait venir en plus des yeux verts, d'une peau assez pâle et des cheveux roux. Elle a exhorté Jesse à lui écrire chaque fois qu'elle en aurait peur.

Jesse a rencontré Maharet pour la première fois durant sa troisième année à l'université Columbia. Deux ans plus tard, elle a passé une partie de son été avec Maharet et Mael, son grand ami, dans sa maison situé dans le comté de Sonoma, en Californie. Au cours de cet été, elle a découvert l'histoire de la Grande Famille et a passé une partie de son temps à regarder de vieux portraits, des photographies, et à lire l'histoire qui avait été écrite. Elle s'est rendu compte que la Grande Famille était très ancienne, certains textes étant écrits en latin, grec ancien et en hiéroglyphes égyptiens.

Après quelques événements étranges dont Jesse ne parvient à se souvenir que par morceaux, y compris ceux où Mael a commencé à tomber amoureux de Jesse (contre la volonté de Maharet), Maharet et Mael quittent la maison. Maharet a laissé à Jesse une lettre lui disant combien elle était désolée qu'ils soient partis si soudainement, qu'elle avait peur qu'ils l'empêchent de faire les choses qu'elle avait l'intention de faire et qu'elle avait pris des dispositions pour que Jesse soit conduite à l'aéroport plus tard dans la journée.

Plus tard, Jesse déménage à Londres et travaille au British Museum. Elle est approchée par Aaron Lightner. Il lui montre le dossier établi sur elle par les membres du Talamasca. Apparemment, ils connaissent sa capacité à voir les esprits Aaron Lightner lui propose de faire partie de l'ordre, ce qu'elle eccepte. Elle en vient à considérer le Talamasca comme une nouvelle « grande famille ». Maharet n'est pas ravie d'apprendre que Jesse a rejoint l'ordre du Talamasca, mais après que cette dernière ait dit qu'elle ne leur parlerait pas de la « Grande Famille » ni des choses étranges qui se sont produites dans la maison de Sonoma, Maharet approuve sa décision.

Au début, Jesse travaille dans les archives, traduisant des textes latins. Plus tard, elle travaille sur le terrain : elle est envoyée dans des maisons hantées partout en Europe et aux États-Unis. Elle rencontré David Talbot, le supérieur général du Talamasca, qui lui a dit que les vampires sont réels. Il l'envoie à La Nouvelle-Orléans afin d'enquêter et de documenter les événements relatés dans Entretien avec un vampire. Pendant son séjour à La Nouvelle-Orléans, elle enfreint les règles strictes de l'ordre relatives aux vampires, ce qui la conduit à rencontrer l'esprit de Claudia, l'enfant vampire de Lestat et Louis. Jesse est considéré comme malade pendant des semaines par le Talamasca qui la retire de l'affaire.

Jesse rend plus tard visite à ses cousins Matthew et Maria Godwin à New York, où elle découvre le livre Lestat le Vampire écrit par Lestat, son album de musique et elle décide d'aller à son concert à San Francisco. Lors du concert, elle réussit à monter sur scène, où elle se jette sur Lestat. Ce faisant, elle confirme ses soupçons : Mael et Maharet sont des vampires, tout comme Lestat. Après avoir été traînée hors de la scène, un vampire le retrouve assise devant une porte et l'identifie comme étant un membre du Talamasca. Il la jette alors à travers la pièce, lui brisant le cou. Mael, qui était au concert pour protéger Jesse , la récupère à l'hôpital et lui donne le plus de sang possible afin de la garder en vie. Jesse ne veut pas mourir et demande à Mael de faire d'elle un vampire, et juste avant qu'il ne le fasse, Maharet entre dans la pièce et le fait à la place. Jesse devient donc un vampire en 1985.

Vie de vampire 
Jesse apporte au monde des morts-vivants une incomparable érudition dans des domaines tels que l’histoire, le paranormal, la philosophie ou les langues.

Après sa première apparition dans La Reine des damnés, on le la revoit que dans Prince Lestat dans lequel, en compagnie de David Talbot, elle conseille Lestat.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Jessica Reeves a été interprété par : 
 Marguerite Moreau dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction américain
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1988